Eisendle ist der Name von:

 Bernhard Eisendle (* 1939), österreichischer Künstler
 Hanspeter Eisendle (* 1956), Bergsteiger
 Helmut Eisendle (1939–2003), österreichischer Psychologe und Schriftsteller
 Jakob Eisendle (1811–1888), Südtiroler Bauer, Mechaniker und Erfinder
 Richard Eisendle (1861–1935), österreichischer Alpinist und Schmetterlingsforscher